Bachman-Turner Overdrive – kanadyjska grupa hardrockowa powstała
 Banda das Três Ordens – portugalskie odznaczenie państwowe

Zobacz też 
 BDO